

Юшур — річка в Удмуртії, права притока Кільмезі
 Юшур — присілок, Красногорський район, Удмуртія